Domian steht für:

 eine Telefon-Talkradio-Sendung des Hörfunksenders 1 Live, siehe Domian
 Domian, Ortschaft in der Gemeinde Cessens im Département Savoie, Frankreich

Domian ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Domian (* 1957), deutscher Radio- und Fernsehmoderator
 Thomas Domian (* 1964), deutscher Ruderer